

Дюсеке — село, Железінський район, Павлодарська область
 Дюсеке — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область